

Astronomia
 26740 Camacho – asteroide della fascia principale

Geografia
 Camacho – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
 Provincia di Eliodoro Camacho – provincia della Bolivia

Persone
 Denis Jesús Espinoza Camacho (1983) – calciatore nicaraguense
 Didí Torrico Camacho (1988) – calciatore boliviano
 Diego Camacho, in arte Abel Paz (1921-2009) – anarchico, militare e storico spagnolo
 Eloy Antonio Camacho Vargas (1988) – cestista dominicano
 Edgar Puerta Camacho (1982) – pugile messicano
 Estadio Nemesio Camacho – impianto calcistico di Bogotà, Colombia
 Federico López Camacho (1962-2006) – cestista portoricano
 Felixberto Camacho Flores (1921-2006) – arcivescovo cattolico statunitense
 Gregorio Kilili Camacho Sablan (1955) – politico statunitense
 Guilherme de Aguiar Camacho (1990) – calciatore brasiliano
 Héctor Camacho (1962-2002) – pugile portoricano
 Ignacio Camacho (1990) – calciatore spagnolo
 João Camacho (1994) – calciatore portoghese
 Joel Martin Jones Camacho (1981) –  ex cestista portoricano
 José Andrés Báez Camacho (1951) – ex cestista portoricano
 José Antonio Camacho (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 José James Mina Camacho (1954) – ex calciatore colombiano
 Juanjo Camacho (1980) – ex calciatore spagnolo
 Jorge Camacho (1966) – scrittore ed esperantista spagnolo
 Manuel Camacho (1929-2008) – calciatore messicano
 Manuel Ávila Camacho (1897-1955) – politico e generale messicano
 Marcelo Ramiro Camacho (1980) – calciatore brasiliano
 Mario Camacho (1983) – calciatore costaricano
 Nerea Camacho (1996) – attrice spagnola
 Néstor Camacho (1987) – calciatore paraguaiano
 Rudy Camacho (1991) – calciatore francese
 Pablo Camacho (1990) – calciatore venezuelano
 Vladimir Soria Camacho (1964) – ex calciatore boliviano
 Washington Camacho (1986) – calciatore uruguaiano